Avital steht für:

 Avital (Golanhöhen), Berg in Syrien resp. Israel

Avital ist der Familienname folgender Personen:

 Avi Avital (* 1978), israelischer Mandolinist
 Colette Avital (* 1939), rumänisch-israelische Diplomatin und Politikerin
 Mili Avital (* 1972), israelische Schauspielerin
 Omer Avital (* 1971), israelischer Jazz-Musiker und Komponist
 Ora Avital (* 1960), israelische Künstlerin
 Solo Avital (* 1968), israelischer Filmemacher und Musiker
 Yuval Avital (* 1977), israelischer Maler, Komponist und Gitarrist